

Geografia 
 Irlanda
Kilkenny –  città della Repubblica d'Irlanda
Kilkenny – contea della sovracitata città
 Stati Uniti d'America
Kilkenny – città della Contea di Le Sueur, Minnesota
Kilkenny – città della Contea di Coos, New Hampshire

Altro
Kilkenny – birra irlandese